Dit is een lijst van steden en dorpen op Mauritius.

De met afstand grootste agglomeratie in Mauritius is Port Louis met een inwonertal van 615.505 (stand 1 januari 2005). Daarmee is ongeveer de helft van de bevolking van het land in de hoofdstadregio woonachtig.

In de volgende tabel zijn de plaatsen met meer dan 8.000 inwoners, de resultaten van de volkstelling (census) van 21 juli 1983 en 2 juli 2000, een berekening voor 1 januari 2005, alsmede de districten, waartoe de stad behoort, te zien. De inwonertallen hebben betrekking op de stad zonder eventuele voorsteden.